Ян Семёнович Гарусевич,  (9 января 1863, Ломжа — 17 сентября 1929, Варшава) — врач, польский политик, депутат Государственной думы Российской империи всех четырёх созывов от Ломжинской губернии.

Биография 

Поляк, католик римско-католического вероисповедания, дворянин. Сын чиновника налоговой службы Семёна (Szymonа) и Леокадии Гарусевич (урождённой Zielińska). В 1880 окончил Ломжинскую классическую гимназию с золотой медалью.

В 1881 поступил на медицинский факультет Варшавского университета. В 1883 исключен на один год за участие в политических выступлениях. Восстановлен в университете после окончания срока наказания, окончил его в 1886. Освобожден от воинской повинности. Уездный врач, доктор медицины, коллежский советник. Занимался частной медицинской практикой в Ломже, затем в других городах (годовой заработок до 3 тысяч рублей).

Политическая деятельность 
В 1886 году Гарусевич вместе со своим другом со студенческих лет впоследствии лидером польского национального движения 3. Балицким принял участие в создании в Кракове Союза польской молодежи «Зет». В 1888 году был принят в Польскую лигу. После преобразования в 1893 году Национальной лиги был членом Верховного Совета Лиги. В 1888-1906 жил в городе Остров Ломжинской губернии. С 1903 занимал должность городского заседателя, сотрудничал в газете «Glos» («Голос»), а также в газетах Плоцка и Ломжи. Основатель и член многих благотворительных и сельскохозяйственных обществ. Основал в Острове кружок Польского образования «Матица» («Отчизна»), выступал за предоставление Царству Польскому широкой автономии. В связи с активной политической деятельностью подвергался судебным преследованиям. Владел недвижимым имуществом (по оценке около 6 тысяч рублей).

Депутатская деятельность 

24 апреля 1906 избран в I-ю Государственную думу Российской империи от общего состава выборщиков Ломжинского губернского избирательного собрания. Входил в Польское коло (один из руководителей фракции). 23 апреля 1906 года огласил заявление 27 членов Государственной Думу от Царства Польского, потребовав предоставления Царству Польскому автономии.

6 февраля 1907 избран во II-ю Думу от общего состава выборщиков Ломжинского губернского избирательного собрания. Товарищ (заместитель) председателя Польского коло. Вначале поддерживал председателя фракции Романа Дмовского, однако позднее разошелся с ним во взглядах на парламентскую тактику. В отличие от Дмовского, Гарусевич выступал противником сотрудничества с октябристами из-за их великорусской позиции по национальному вопросу. Занял место председателя фракции в феврале 1909 после отставки Дмовского с этого поста.

18 октября 1907 избран в III-ю Государственную Думу от общего состава выборщиков Ломжинского губернского избирательного собрания. Входил в Польское коло, в качестве председателя. Член комиссий:
 по народному образованию,
 по Наказу,
 по исполнению государственной росписи доходов и расходов,
 для рассмотрения законопроекта об уставе и штатов университетов,
 для рассмотрения законопроекта о гимназиях и подготовительных училищах,
 по направлению законодательных предположений.

Неоднократно выступал против отделения Холмской губернии из состава Царства Польского. Продолжал заниматься медицинской практикой. Приобрел деревянный дом с плацем (оценен в 6 тысяч рублей).

20 октября 1912 избран в IV-ю Государственную Думу от общего состава выборщиков Ломжинского губернского избирательного собрания. Входил в Польское коло в качестве товарища председателя. Член комиссий:
 по Наказу,
 по народному образованию,
 о народном здравии,
 по вероисповедным вопросам,
 по военным и морским делам,
 бюджетной, по исполнению государственной росписи доходов и расходов,
 по направлению законодательных предположений,
 для рассмотрения законопроекта об изменении устава о пенсиях и единовременных пособиях.

С началом 1-й мировой войны 1914-1918 стал более терпимо относиться к российскому правительству, занял антигерманскую позицию. В ноябре 1914 вошел в состав Национального польского комитета. После переезда комитета в Париж в 1918 году, был его представителем в Швеции и Финляндии. С начала 1916 член Главного правления Центрального гражданского комитета в Петрограде, безуспешно пытался наладить диалог с российским правительством о будущей судьбе польских земель. 22 февраля 1916 поднял этот вопрос на пленарном заседании Думы. 14 ноября 1916 выступил от имени Польского коло с протестом против акта от 5 ноября 1916, который подтверждал разделы Польши, отстаивал необходимость общего подхода членов Антанты к польскому вопросу.

После революции 

После Февральской революции 1917 вошел в состав Временного комитета Государственной думы, многократно выступал за создание независимой Польши, считал, что вопрос о политическом устройстве будущего польского государства должно разрешить Учредительное собрание, составленное на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования из числа лиц, проживающих на польской территории вне зависимости от вероисповедания и национальности. В марте 1917 пытался найти поддержку у военного министра А. И. Гучкова и председателя Временного правительства князя Г. Е. Львова в деле создания национальных польских воинских формирований. Секретарь Национального польского комитета, созванного 2 апреля 1917 в Петрограде. Активно работал в польских национальных организациях, находившихся в России.

После октября 1917 жил в Петрограде на нелегальном положении до марта 1918, затем, воспользовавшись фальшивыми документами, выехал в Финляндию. До августа 1920 находился в странах Скандинавии. Вернувшись на родину в конце 1920, продолжал политическую деятельность. С 1922 депутат Польского сейма, в 1928 избран в Сенат. Продолжал также заниматься медицинской практикой.

Он умер 17 сентября 1929 года и был похоронен в Варшаве на кладбище "Старые Повонзки".

Семья 
 Жена — Амелия, урожденная Пачоская (1871—1962), племянница ботаника Юзефа Пачоского.
 Сын — Мечислав Гарусевич (1899—1991), гидротехник, офицер польской армии и народный активист, 
 Дочь — Ванда (1897—1959), жена Игнация Чечотты (1890—1940), врача, офицера польской армии, расстрелянного НКВД под Харьковом в 1940 году.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 121-122
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906. С. 428
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1909. С. 407. 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. табл. 34.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии. Четвертый созыв. М., 1913 С. 409.
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913;
 Brzoza Cz., Stepan K. Poslowie polscy w Parlamencie Rosyjskim, 1906-1917: Slownik biograficzny. Warszawa, 2001.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 109. Лист 8, 9; Опись 1 (2-й созыв). Дело 94; Дело 528. Лист 6; Опись 9. Дело 171, 172; Фонд 1327. Опись 1.1905 год. Дело 143. Лист 170 оборот.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Медики Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Польского коло
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Выпускники Варшавского университета
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Депутаты Сейма Польши
Сенаторы Польши